Hude ist der Name verschiedener Orte:
 Hude-Orte Anlegeplätze an einem Fluss
 eine Gemeinde im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen, siehe: Hude (Oldenburg)
 eine Gemeinde im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein, siehe: Hude (Nordfriesland)
 ein Wohnplatz der Gemeinde Estorf im Landkreis Stade, Niedersachsen, siehe: Hude (Oste)

Hude ist eine norddeutsche Bezeichnung für
 die Wald-/Weide-Bewirtschaftungsform Hutewald
 eines Adelsgeschlechtes, siehe Hude (Adelsgeschlecht)

Hude ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Hude (1858–1934), dänische Historikerin und Frauenrechtlerin

 Detward von der Hude (um 1345–1430), Ratsherr Bürgermeister in Bremen
 Eilard von der Hude (1541–1606), deutscher Chronist
 Heinrich von der Hude (1798–1853), Syndicus und Senator der Hansestadt Lübeck

 Hinrich von der Hude (vor 1390–1459), Bremer Großkaufmann und Ratsherr
 Jürgen Matthias von der Hude (1690–1751), deutscher Maler
 Karl Hude (1860–1936), dänischer Klassischer Philologe

HU-DE steht für:
 , ISO-3166-2-Code des ungarischen Komitats

Siehe auch:
 von der Hude & Hennicke, Berliner Architekturbüro
 Ritterhude (historische Bezeichnung; plattdeutsch Hu’e)

HUDE